XX peut faire référence à :
 combinaison de deux chromosomes X caractéristiques du sexe féminin chez l'être humain, et dans le système XY de détermination sexuelle ;
 20, en chiffres romains ; le  est souvent utilisé pour signifier le « vingtième siècle » ; également appliqué à l'album du groupe de rock Toyo : Toto XX et, selon la liste de parfums, au XX (Hugo XX), un parfum pour femme de Hugo Boss sorti en 2007 ;
 Les XX, un groupe bruxellois d'artistes d'avant-garde de la fin du  ;
 XX (Dos Equis), une bière produite par le groupe FEMSA, à Monterrey au Mexique ;
 
 
 XX, un contenu pour portable de Production I.G sorti en 2007 ;
 un contenu de substitution de lien dont on ne connaît pas le contenu (comme dans les articles : Championnat de Belgique de cyclisme sur route, Intervilles, Schniarfeur...) ;
 The xx, un groupe de rock londonien dont le premier album s'intitule xx ;
 XX, anthologie américaine de films d'horreur réalisée par Roxanne Benjamin, Annie Clark, Karyn Kusama et Jovanka Vuckovic ;
 La XX Bitter, une bière belge.

Voir aussi